<noinclude>
Матвії́шин — українське прізвище.

Відомі носії 
 Матвіїшин Володимир Григорович (1935—2012) — український учений-мовознавець. Доктор філологічних наук, професор. Академік АН ВШ України.
 Матвіїшин Ярослав Олексійович ( 1941) — фахівець у галузі історії науки та техніки, есперантист.
 Матвіїшин Галина-Жанна Ярославівна ( 1963) — мистецтвознавець, культуролог.

Див. також 
 Матвіїшен